Николай Радин:
 Радин, Николай Исаакович (1866—1929) — журналист, адвокат.
 Радин, Николай Мариусович (1872—1935) — актёр.